Składy Najlepszych Zawodników Ligi Mistrzów FIBA – umowne składy najlepszych zawodników Ligi Mistrzów FIBA wybierane co sezon poprzez głosowanie fanów online, trenerów oraz dziennikarzy od rozgrywek 2016/2017. Każda grupa głosujących ma wpływ na 1/3 wyników ostatecznych.

Składy

Przypisy 

Liga Mistrzów FIBA